Filip av Burgund  kan syfta på bland andra:

 Filip I av Burgund (1346-1361)
 Filip II av Burgund (1342-1404)
 Filip III av Burgund (1396-1467)
 Filip IV av Burgund (1478-1506)
 Filip V av Burgund (1527-1598)